Mordstein steht für

 Mordstein, mittelalterliches Steinmal errichtet zur Sühne nach einem Mord, siehe Sühnestein
 Mordsteine (Bielefeld), Baudenkmal im Bielefelder Stadtbezirk Sennestadt, Nordrhein-Westfalen
 Mordsteine (Münden), denkmalgeschützte Steine in Hann. Münden, Niedersachsen
 Mordstein (Stünzel), Baudenkmal  in Bad Berleburg, Nordrhein-Westfalen
 Mordstein von Uhrsleben, Sandsteinplatte bei Uhrsleben, Sachsen-Anhalt

Mordstein ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Mordstein (* 1993), deutscher Breakdancer/B-Boy
 Friedrich Mordstein (1920–2010), österreichischer Philosoph
 Johann Mordstein (ca. 1885–?) deutscher Judenretter